Termenul „Mediu” se poate referi la:
 mijlociu, median
 Mediu - mediu înconjurător sau mediu ambiant, mediul natural; prin extensie, natura în totalitatea ei
 Medie (aritmetică), valoarea mijlocie (medie) a unui șir de numere
 Mediu activ, partea esențială a unui dispozitiv laser
 Mediu (arte și cultură), suportul material al informației din domeniu
 Mediu de dezvoltare, set de programe care ajută programatorul în crearea și întreținerea altor programe
 Mediu digital sau Mediu numeric, unde informațiile sub formă de date sunt reprezentate în formă digitală (numerică)
 Medium sau mediu, persoană ce afirmă că poate lua contact cu stafiile sau spiritele
 Mediu (informatică), un dispozitiv de stocare sau transmitere a datelor
 Mass-media, media sau mediu, medii de comunicare de masă

Vezi și 
 Evul Mediu, perioadă istorică, cuprinsă între antichitatea târzie și epoca modernă
 Evul mediu timpuriu
 Factor de mediu
 Gospodărirea mediului înconjurător
 Listă de convenții internaționale privind protejarea mediului înconjurător
 Protecția mediului înconjurător
 Știința mediului înconjurător
 Căsătoria în mediul rural
 Mass-media, medii de mase ca de ex. radioul, televiziunea, ziarele
 Media player, programe de calculator pentru redarea mediilor audio-vizuale